Srebrny Surfer – komiksowy superbohater
 Srebrny Surfer – serial animowany
 Fantastyczna Czwórka: Narodziny Srebrnego Surfera – film kinowy z 2007 roku